Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-André en l'honneur de l'apôtre André :
 en Australie :
 la cathédrale Saint-André de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud ;
 au Canada :
 la  de Victoria en Colombie-Britannique ;
 en Côte d’Ivoire :
 la cathédrale Saint-André de Yopougon ;
 aux États-Unis :
 la cathédrale Saint-André de Grand Rapids dans le Michigan,
 la  d’Honolulu à Hawaï,
 la  de Jackson dans le Mississippi,
 la cathédrale Saint-André de Little Rock dans l’Arkansas,
 la  de Philadelphie en Pennsylvanie,
 la  de Silver Spring dans le Maryland ;
 en France :
 la cathédrale Saint-André d’Avranches dans la Manche,
 la cathédrale Saint-André de Bordeaux en Gironde ;
 au Japon :
 la  de Tokyo,
 la  de Yokohama ;
 aux Philippines :
 la  de Parañaque ;
 au Royaume-Uni :
 la cathédrale Saint-André d’Aberdeen en Écosse,
 la cathédrale Saint-André de Dundee en Écosse,
 la cathédrale Saint-André de Glasgow en Écosse,
 la cathédrale Saint-André d’Inverness en Écosse,
 les ruines de la cathédrale de St Andrews en Écosse,
 la cathédrale Saint-André de Wells en Angleterre ;
 en Russie :
 la  de Kronstadt dans le Nord-Ouest,
 la cathédrale Saint-André de Saint-Pétersbourg dans le Nord-Ouest ;
 à Singapour :
 la  dans la Région centrale.

Autres édifices 
 La cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul-et-Saint-André de Saint-Claude en France (dans le Jura) est également dédiée, entre autres, à ce saint.
 La cathédrale du Christ-et-la-Vierge-Marie de Rochester au Royaume-Uni (en Angleterre) était dédiée à saint André à sa création.
 La « basilique » Saint-André-Apôtre de Patras en Grèce n’est pas une cathédrale, en aucune façon.
 L’église Saint-André de Kiev en Ukraine est souvent appelée à tort « cathédrale ».

Voir aussi 
 
 
 
 Liste des cathédrales

~
André